Борие може да се отнася за:
 Бориѐ – село в община Рудозем, Южна България
 Бо̀рие – село в Албания, община Корча
 Бо̀рие – село в Албания, община Кукъс